Ângela Viegas Santiago, femme politique santoméenne ;
 Gonçalo Viegas (?-1195), noble, chevalier portugais et premier grand maître de l’Ordre militaire de Saint-Benoît d’Aviz ;
 Daniel Viegas (né en 1998), coureur cycliste portugais ;
 Fernanda Viégas (née en 1971), designer et scientifique brésilienne ;
 Fabiano Cezar Viegas (né en 1975), footballeur brésilien ;
Helena Viegas (née en 1995), joueuse de basket-ball angolaise ;
 João Quaresma Viegas Bexigas, homme politique santoméen ;
 Joelma Viegas, (née en 1986), joueuse de handball angolaise ;
 José Viegas Filho (né en 1942), diplomate brésilien ; 
 Mário Viegas (né en 1948), acteur portugais ;
 Miguel Viegas (né en 1969), homme politique portugais ;
 Rui Pedro Viegas Silva Gomes Duarte (né en 1978), footballeur portugais.